METTL24 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 6-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 366 амінокислот, а молекулярна маса — 41 330.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, метилтрансфераз. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Трансферази